Кленовый — название населённых пунктов:

Россия 
 Кленовый — посёлок в Макушинском районе Курганской области.
 Кленовый — посёлок в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Кленовый — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.

Украина 
 Кленовый — посёлок в составе города Ровеньки Луганской области.

См. также 
 Кленовый бульвар;
 Кленовый лист;
 Кленовый переулок;
 Кленовый сироп.
Кленовая
 Кленовка
 Кленово
 Кленовое
 Кленовский
 Клён (значения)
 Клёновые